Томасевич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Томасевич, Кёртис (род. 1980) — американский бобслеист, олимпийский чемпион 2010 года и чемпион мира 2009 года.
 Томасевич, Пётр Васильевич (1924—1984) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.